Села:
 Седлище — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Седлище — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район

Див. також 
 Седліще